

Patronyme 

Famille du Cos de la Hitte, famille subsistante de la noblesse française d'où : 
Louis Ernest Ducos de La Hitte (1789-1878), général d'artillerie français,
Jean Ernest Ducos de La Hitte (1828-1904), général d'artillerie français, fils du précédent.

Toponyme 
Hitte, commune des Hautes-Pyrénées.

Voir aussi 

Patronyme occitan